Ло́ндонское Линне́евское о́бщество, или Линнеевское общество () — всемирное научное общество по изучению и распространению таксономии и естественной истории.

Общество издаёт Зоологический журнал Лондонского Линнеевского общества (, с 1969 года), Ботанический журнал Лондонского Линнеевского общества (, с 1969 года) и Биологический журнал Лондонского Линнеевского общества (, с 1969 года). Кроме того, оно издаёт журнал Линнеан (, с 1984 года) — обзор истории общества и таксономии в целом.

Ранее Общество издавало свои научные труды в сборниках под названиями Работы Лондонского Линнеевского общества (, 1838—1968 годы), Журнал работ Лондонского Линнеевского общества (, 1857—1864 годы), Журнал Лондонского Линнеевского общества (Journal of the Linnean Society of London, 1865—1968 годы), Труды Лондонского Линнеевского общества (, с 1875 года по — разные серии — 1922 и 1936 годы, а также в 1939, 1940 и 1955 годах).

История создания 

Линнеевское общество было основано в 1788 году, названо по имени шведского натуралиста Карла Линнея. Общество располагается в Бёрлингтон-хаусе на улице Пикадилли в Лондоне.

Членство в Обществе 
Членство в Обществе — личное (). Формы членства: члены-студенты (), члены-корреспонденты () и полные, или действительные, члены (). Для выдвижения в любую форму членства требуется рекомендация не менее двух полных членов; все формы членства — выборные. Полные члены имеют право использовать аббревиатуру FLS () после своих имён.

Президенты Общества 

 1788—1828: Сэр Джеймс Эдвард Смит (1759—1828)
 1828—1834: Эдвард Смит-Стенли, 13-й граф Дерби (1775—1851)
 1834—1837: Эдвард Адолфус Сеймур, 11-й граф Сомерсет (1775—1855)
 1837—1849: Эдвард Стенли, епископ Норвичский (1779—1849)
 1849—1853: Роберт Броун (1773—1858)
 1853—1861: Томас Белл (1792—1880)
 1861—1874: Джордж Бентам (1800—1884)
 1874—1881: Джордж Джеймс Олмен (1812—1898)
 1881—1886: Сэр Джон Лаббок (1834—1913)
 1886—1890: Уильям Карразерс (1830—1922)
 1890—1894: Чарлз Стюарт (1840—1907)
 1894—1896: Чарлз Бейрон Кларк (1832—1906)
 1896—1900: Альберт Чарлз Льюис Гюнтер (1830—1914)
 1900—1904: Сидней Говард Уайнс (1849—1934)
 1904—1908: Сэр Уильям Эббот Хердман (1858—1924)
 1908—1912: Дьюкинфилд Генри Скотт (1854—1934)
 1912—1916: Сэр Эдвард Бэгнол Поултон (1856—1943)
 1916—1919: Сэр Дэвид Прейн (1857—1944)
 1919—1923: Сэр Артур Смит Вудворд (1864—1944)
 1923—1927: Альфред Бартон Рендл(1865—1938)
 1927—1931: Сэр Сидней Фредерик Хармер (1862—1950)
 1931—1934: Фредерик Эрнст Вайсс (1865—1953)
 1934—1937: Уильям Томас Калман (1871—1952)
 1937—1940: Джон Рамсботтом (1885—1974)
 1940—1943: Эдвард Стюарт Расселл (1887—1954)
 1943—1946: Артур Дисброу Коттон (1879—1962)
 1946—1949: Сэр Гейвин де Бир (1899—1972)
 1949—1952: Феликс Ойген Фритш (1879—1954)
 1952—1955: Роберт Бересфорд Сеймур Сьюэлл (1880—1964)
 1955—1958: Хью Хэмшо Томас (1885—1962)
 1958—1961: Карл Фредерик Эйбел Пантин (1899—1967)
 1961—1964: Томас Максвелл Харрис (1903—1983)
 1964—1967: Эррол Айвор Уайт (1901—1985)
 1967—1970: Артур Рой Клэпхем (1904—1990)
 1970—1973: Александер Джеймс Эдвард Кейв (1900—2000)
 1973—1976: Ирен Мантон (1904—1988)
 1976—1979: Питер Хамфри Гринвуд (1927—1995)
 1979—1982: Уильям Томас Стирн (1911—2001)
 1982—1985: Роберт Джеймс Бери  (1934—2018)
 1985—1988: Уильям Гилберт Чалонер (1928—2016)
 1988—1991: Michaael Frederick Claridge (1934—дата смерти неизвестна)
 1991—1994: 
 1994—1997: Brian G. Gardiner
 1997—2000: 
 2000—2003: Sir 
 2003—2006: 
 2006—2009: 
 2009—2012: 
 2012—2015: 
 2015—2018: 
 2018—: Сандра Кнапп

Награды Общества 

Деятельность Лондонского Линнеевского общества направлена на содействие изучению всех аспектов биологических наук, с особым упором на эволюционную теорию, таксономию и биологическое разнообразия. Присуждая награды, в том числе медали и премии, Общество признаёт и поощряет заслуги во всех этих областях.

Награды, присуждаемые Обществом:
 Медаль Линнея, учреждённая в 1888 году, присуждается ежегодно, поочерёдно ботанику и зоологу или (как это было установлено в 1958 году) тому и другому в одном году.
 , учреждённая в 1963 году по завещанию натуралиста-любителя Гарри Говарда Блумера; ей награждают «любителя-натуралиста, который внёс важный вклад в биологические знания».
 Медаль двухсотлетия, учреждённая в 1978 году в память 200-летия со дня кончины Линнея, присуждается «в знак признания работы, проделанной учёным в возрасте до 40 лет».
 , учреждённая в 1986 году, присуждается за ботанические иллюстрации.
 , учреждённый в 1990 году, даётся за лучшую студенческую работу в области ботаники в течение учебного года.
 Медаль Дарвина—Уоллеса за крупные достижения в эволюционной биологии, присуждалась раз в пятьдесят лет, начиная с 1908 года (в 50-летие представления в Линнеевском обществе 1 июля 1858 года Чарлзом Дарвином и Альфредом Расселом Уоллесом их совместного труда — On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection). В 2008 году Общество провозгласило, что отныне медаль будет присуждаться ежегодно. Медаль серебряная, только в 1908 году сам Уоллес был награждён Обществом золотой медалью.

Коллекции 
Библиотека, а также ботанические, зоологические и другие коллекции Линнея были куплены у вдовы Линнея в 1783 году сэром Джеймсом Эдвардом Смитом, первым президентом Линнеевского общества, и по сей день хранятся Обществом в Лондоне. Эти коллекции включают  растений, 158 рыб, 1564 раковин моллюсков, 3198 насекомых, 1600 книг и рукописей и 3000 писем и других документов. Все коллекции и архивы доступны для обозрения и работы.

Собственная коллекция растений Джеймса Эдварда Смита также хранится в Обществе. При создании Национальными музеями в Ливерпуле базы данных «Гербарий Смита» () 6000 видов растений на гербарных листах были отреставрированы.

Линнеевские общества в мире 

Кроме Лондонского Линнеевского общества, в мире существуют другие общества под таким же названием, в том числе:
 Австралия — Линнеевское общество Нового Южного Уэльса ()
 Канада — Линнеевское общество Квебека ()
 Франция:
 Линнеевское общество департамента Сена Приморская ()
 Линнеевское общество Лиона ()
 Линнеевское общество Прованса ()
 Линнеевское общество Бордо ()
 Линнеевское общество Нормандии ()
 Швеция — Шведское Линнеевское общество ()
 США:
 Линнеевское общество озера Верхнего ()
 Линнеевское общество Нью-Йорка ()

Кроме того, в 1787—1922 годах (с перерывами) существовало Парижское Линнеевское общество во Франции.

Литература 
 Andrew Thomas Gage and William Thomas Stearn (1988). A Bicentenary History of the Linnean Society of London, Academic Press (London): v + 242 p. (ISBN 0-12-273150-6)

Ссылки 

 Лондонское Линнеевское общество, официальный сайт 
 Подборка ссылок на pdf-версии номеров журнала The Linnean 
 Линнеевское общество Нью-Йорка 
 Шведское Линнеевское общество 

Биологические общества
Научные общества Великобритании
Линнеевские общества
Организации, основанные в 1788 году